Хебден — фамилия. Известные носители:

 Хебден, Киран (род. 1978) — британский музыкант, работающий в жанрах пост-рок и электронная музыка. Известен под псевдонимом Four Tet.
 Хебден, Марк (род. 1958) — английский шахматист.